Дьяченко Володимир Володимирович (1968—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дьяченко Валерій Семенович (1946—1994) — радянський і російський композитор і аранжувальник. Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації.
 Дьяченко Михайло Петрович (1909—1982) — радянський військовик, в роки Другої світової війни — старшина кулеметної роти, повний кавалер ордена Слави.
 Дьяченко Олег Миколайович (1975—2016) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дьяченко Станіслав Володимирович (* 1984) — колишній український футболіст.

Також 
 Дяченко